Morroni – frazione del comune italiano di Bonito, in provincia di Avellino
Antonello Morroni – attore italiano
Cristiano Morroni – attore italiano
Mario Morroni – economista italiano
Perle Morroni – calciatrice francese

Pagine correlate 
Morrone